I Flatlined sono un gruppo alternative rock canadese formatasi nel 2000.

Formazione 
Wes Stonos - voce
Jimi Battle - chitarra
Brad McNeil - batteria
Chris Fraser - basso

Discografia 
Guilty of (2004)
Deaf Leading the Blind (2007)
Ya era hora (2009)

Collegamenti esterni